Bourne End est le nom de plusieurs localités britanniques :

 Bourne End est un village du Buckinghamshire.
 Bourne End est un village du Hertfordshire.
 Bourne End est un hameau rattaché à la paroisse civile de Bletsoe, dans le Bedfordshire.
 Bourne End est un hameau rattaché à la paroisse civile de Cranfield, dans le Bedfordshire.